Arnet pode se referir a:

Pessoas
Peter Arnett

Localidades
Arnett (Oklahoma)

Desambiguação